Baye se poate referi la:

Personalități
 , poetesă franceză
 , actriță franceză
 , baschetbalist paralimpic francez
 , arheolog francez

Localități
Baye, localitate în departamentul Finistère, Franța
Baye, localitate în departamentul Marne, Franța